De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1988 bij de mannen werden voor de 87e keer gehouden. De Zweed Mats Wilander won het toernooi door in de finale de Fransman Henri Leconte met 7-5, 6-2 en 6-1 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Roland Garros
ITF-toernooi in 1988